Ян Янович Алкснис (; 2 октября 1895, Валмиера — 22 декабря 1943, Устьвымлаг) — советский военный деятель, профессор, военный теоретик, специалист по вопросам мобилизации, комдив (1935).

Гражданская война 
Родился 2 октября 1895 года в Вольмаре Лифляндской губернии. Получил образование в Вольмарской учительской семинарии.

Член РСДРП с 1913 года.

В Первую мировую войну — прапорщик, временно исполнял должность адъютанта полка.

В РККА с апреля 1918 года. Первоначально служил в военкомате Москвы: начальник Маршевого отряда при военкомате, затем вторую половину 1918 года — заведующий инструкторским отделом, затем член коллегии мобилизационного отдела.

В 1919 году был командирован на Западный фронт на должность младшего помощника начальника штаба Двинского укрепрайона, где прослужил два месяца. Воевал также в составе 2-й Конной армии на Юго-Западном и Южном фронтах: помощником начальника штаба бригады, затем начальником разведотдела штаба 2-й Конной, затем начальником штаба Отдельной кавалерийской бригады.

Межвоенный период 
В 1921 окончил Военную академию РККА. С 11 декабря 1921 года — начальник мобилизационного управления штаба ПВО, реорганизованного 1 сентября 1922 года в отдел штаба ПВО (при этом Алкснис остался начальником отдела). В 1928 году возглавлял Управление по войсковой мобилизации и укомплектованию Главного Управления РККА. В 1930-х — начальник 9-го Управления Штаба РККА. 26 ноября 1935 года ему было присвоено звание комдива. В 1936 году возглавил кафедру подготовки страны к обороне только что образованной Академии Генерального штаба РККА. В 20-30-е годы вышел ряд статей и научно-исследовательских трудов Алксниса, посвящённых теории и практике войсковой мобилизации.

Арест и смерть 
В ходе репрессий в Красной Армии был арестован 17 сентября 1938 года. Обвинялся по статьям 58-1"б", 58-8 и 58-11 УК РСФСР. В ходе предварительного следствия вины не признал. В качестве одного из пунктов обвинительного заключения, составленного следователями, фигурировало «протаскивание троцкистских пораженческих взглядов в преподавательской работе по кафедре подготовки страны к обороне и в литературных трудах», основанное на выводах экспертной комиссии, рецензировавшей труды Алксниса, и свидетельских показаниях ряда лиц, в том числе И. Т. Шлёмина. По оценке комиссии, печатные работы Алксниса имели «ряд политически неверных, вредных положений». Сам Алкснис эти обвинения также отверг и заявил, что комиссия недопонимает его труды.

28 апреля 1939 года Алкснис предстал перед судом ВКВС. На суде от также не признал своей вины, а по поводу своих научных трудов заявил, что хотя они несколько устарели, но вредными не являются. ВКВС осудила Алксниса к 15 годам ИТЛ.

Алкснис подал кассационную жалобу, рассмотренную Пленумом Верховного Суда СССР. Его решением от 4 апреля 1940 года приговор был отменён, а дело направлено на новое расследование со стадии предварительного следствия. 26 ноября 1940 года состоялся новый суд, на котором ВКВС вновь приговорила Алксниса к 15 годам ИТЛ.

Срок Алкснис отбывал в Устьвымлаге. В декабре 1943 года В. В. Ульрих направил в Пленум Верховного Суда СССР протест по делу Яна Алксниса. 6 января 1944 года своим постановлением пленум вновь отменил приговор и направил дело на новое расследование со стадии предварительного следствия. В отношении же научных работ Алксниса в постановлении говорилось:

Алкснису инкриминировалось, что в своей практической педагогической работе и в литературных трудах он протаскивал отдельные вражеские установки; однако, вновь созданная экспертная комиссия констатировала лишь устарелость отдельных взглядов Алксниса, указав при этом и на ряд его правильных установок

Однако, вскоре выяснилось, что именно в декабре 1943, а именно 22 числа, Алкснис скончался.
21 марта 1944 дело в отношении Алксниса было прекращено за смертью обвиняемого.
Реабилитирован 24 августа 1956 года.

Труды 
 «Милиционное строительство» (1925)
 «О характере будущей мобилизации буржуазных армий» (1927)
 «Начальный период войны» (1929)
 «Основы мобилизации РККА». — М.: АГШ, 1937.

Награды 
 Орден Красного Знамени (20.02.1928)
 Орден Красной Звезды
 Медаль «XX лет Рабоче-Крестьянской Красной Армии»

Примечания

Литература

Исторические источники 
 

Революционеры России
Латышские стрелки
Царские офицеры на службе в РККА
Члены КПСС
Выпускники Военной академии имени М. В. Фрунзе
Военные теоретики
Военачальники, репрессированные в СССР